Rekviem je lahko:

 rekviem - maša zadušnica
 Rekviem - skladba Wolfganga Amadeusa Mozarta
 Rekviem - cikel pesmi Ane Andrejevne Ahmatove

Glej tudi
 Nemški rekviem
 Poljski rekviem
 Rekviem za sanje